Puotoluoppal kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Puotoluoppal (Gällivare socken, Lappland, 745997-167089), sjö i Gällivare kommun,  (5,64 ha)
Puotoluoppal (Gällivare socken, Lappland, 746203-166630), sjö i Gällivare kommun,  (48,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn